Антсла:

 Антсла — город на юго-востоке Эстонии в уезде Вырумаа. 
 Антсла — бывшая волость в Эстонии, в составе уезда Вырумаа. Упразднена в 2017 году.
 Антсла — волость в Эстонии, в составе уезда Вырумаа. Основана в 2017 году.